La stagione della Division 2 1960-1961 è stata la ventiduesima edizione della Division 2, la seconda divisione del calcio francese. È stata vinta dal , che conquista il suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Casimir Koza (), con 28 gol.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Division 1 1961-1962.
      Retrocesse.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Division 1 1960-1961
 Coppa di Francia 1960-1961

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
Ligue 2